Het woord kwart heeft verschillende betekenissen.

Kwart (muziek) - een interval van vier toonschreden.
Kwart (breuk) - een vierde deel.
Kwartier - 15 minuten